Oxapampa (stad), een stad in Peru
Oxapampa (provincie), een provincie van Peru
Oxapampa (district), een district van Peru